Oshkosh ist:

 eine Stadt in den Vereinigten Staaten im Staat Nebraska, siehe Oshkosh (Nebraska)
 eine Town(ship) in Wisconsin (USA), siehe Oshkosh (Town)
 eine Stadt in den Vereinigten Staaten im Staat Wisconsin, siehe Oshkosh (Wisconsin)
 der Name eines dort ansässigen Fahrzeugherstellers, siehe Oshkosh Corporation
 der Name von Militärfahrzeugen der Tochtergesellschaft Oshkosh Defense, siehe Oshkosh M-ATV und Oshkosh JLTV
 der Name eines ebenfalls dort ansässigen Herstellers von Kinderbekleidung, siehe OshKosh B’Gosh
 der Name einer dort veranstalteten Flugschau, Oshkosh Airshow, siehe EAA AirVenture Oshkosh
 der Name eines Dampfautomobils, siehe Oshkosh Steam Wagon